Дубровы — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав Новоржевской волости.

Расположена в 13 км к юго-западу от города Новоржев.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на конец 2000 года составляла 205 жителей.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав Дубровской волости в качестве её административного центра. 

С 2006 до 2015 года входила в состав Жадрицкой волости. С 2015 года входит в состав укрупненной Новоржевской волости.

Деревня с огромной историей.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района